Segítő kezek (Repo Man), amerikai film (1984)
 Segítő kezek, a Született feleségek tv-sorozat egyik epizódja